Kilroy kan henvise til:
Kilroy Travels – Kilroy rejser, nordisk rejsebureau.
Robert Kilroy-Silk – engelsk politiker som blandt andet har styret talkshowet Kilroy.
Kilroy was here – et populær-kulturelt amerikansk udtryk, der ofte ses som graffiti.